Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Barkowski – radziecki dyplomata
 Edward Barkowski – rzymskokatolicki duchowny
 Robert F. Barkowski – polski pisarz
 Władimir Barkowski – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Władisław Barkowski – radziecki i rosyjski kierowca wyścigowy, kaskader